

Habitants 
 Un Beauceron est un habitant de la Beauce en France.
 Un Beauceron est un habitant de la Beauce au Québec.

Langue 
 Le beauceron est un des dialectes de l'Orléanais.

Presse 
 le Beauceron est un almanach paru au  en Beauce (voir Lucien Merlet).

Animal 
 Le berger de Beauce est également appelé beauceron.